Тутикорин:

 Тутикорин — портовый город в индийском штате Тамилнад.
 Тутикорин — округ в индийском штате Тамилнад.